Sabinalito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sabinalito, Amatenango de la Frontera, Chiapas, 
 Sabinalito, La Trinitaria, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar